Kremlin Cup 2011 (kobiety)
 Kremlin Cup 2011 (mężczyźni)